AmerikaiEgyesült Államok
Livermore (Kalifornia)
Lawrence Livermore Nemzeti Laboratórium, az amerikai energiaügyi minisztérium laboratóriuma aa kaliforniai Livermore-ban
Livermore Valley AVA, borvidék a kaliforniai Alameda megyében
Livermore (Colorado)
Livermore (Iowa)
Livermore (Kentucky)
Livermore híd, Délre a kentuckyi Livermore-tól
Livermore (Maine)
Livermore Falls (Maine)
Livermore (New Hampshire)
Livermore (Pennsylvania)